Johan av Sachsen-Weissenfels kan syfta på:

* 
 Johan Georg av Sachsen-Weissenfels (1677–1712), hertig av Sachsen-Weissenfels och furste av Sachsen-Querfurt